Small world ("piccolo mondo" in inglese) può riferirsi a :

Letteratura 
Small World – un romanzo horror del 1981 di Tabitha King
Small World – un romanzo del 2008 di by Matt Beaumont

Musica 
Small World – album di Huey Lewis and the News del 1988
Small World – album di Gabor Szabo del 1972
Small World - album dei Metronomy del 2022

Televisione 
Small World – miniserie televisiva basata sul romanzo di David Lodge
Small Worlds – titolo originale della puntata Le fate cattive di Torchwood
Small World – una serie antologia su Cartoon Network negli anni novanta

Altri 
Small World gioco da tavolo della Days of Wonder
Smallworld Cable, una società scozzese di tv via cavo
Small World Software, a former internet technology consultancy company, now part of iXL
aSmallWorld, un social network